Suburbia (von englisch suburb „Vorstadt, Vorort“) steht für:
 Suburbia (Drama), Theaterstück von Eric Bogosian (1994)
 Suburbia (Spiel), ein Brettspiel des Autors Ted Alspach (2012)

Filme
 Suburbia – Rebellen der Vorstadt, US-amerikanischer Spielfilm von Penelope Spheeris (1984)
 SubUrbia – Sixpacks, Sex + Supermarkets, US-amerikanischer Spielfilm von	Richard Linklater (1996)

Musik
 Suburbia (Lied), Lied der Pet Shop Boys aus ihrem Debütalbum Please (1986)
 Suburbia (Troye-Sivan-Lied), Lied von Troye Sivan aus seinem Debütalbum Blue Neighbourhood (2015)

Siehe auch:
 Suburban (Begriffsklärung)